Der Thindown Challenger Biella 2017 war ein Tennisturnier, das vom 31. Juli bis 6. August 2017 in Biella stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 188 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 207 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 187 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Biella